Albert Christoph Dies – pittore, compositore e biografo tedesco
 Josh Dies – cantante, musicista e scrittore statunitense
 Martin Dies, Sr. – politico statunitense
 Martin Dies, Jr. – politico statunitense

Pagine correlate 

Dias
Dies irae (disambigua)
Diez (disambigua)